Знаменский, Георгий:
 Знаменский, Георгий Андреевич (1901—1955) — военный врач, генерал-майор медицинской службы, главный эпидемиолог Юго-Западного, Сталинградского, Донского, Центрального, 1-го Белорусского фронтов и Центральной группы Советских оккупационных войск в Германии, директор Ленинградского ордена Ленина института усовершенствования врачей им. С. М. Кирова.
 Знаменский, Георгий Иванович (1903—1946) — стайер, чемпион СССР.